Toponímia:
 Riu Talas, riu del Kazakhstan
 Talas o Taraz, ciutat del Kazakhstan
 Talas (Kirguizistan), ciutat del Kirguizistan
 Província de Talas, província del Kirguizistan
 Talas (Turquia), ciutat i districte de la província de Kayseri, a Turquia
 Los Talas, entitat de població de l'Uruguai al nord del departament de Lavalleja 
 Història: Batalla del Talas (751), una força d'àrabs i quirguisos derrotaren els xinesos de la Dinastia Tang